Thürig ist der Familienname folgender Personen:
 Catherine Thürig (* 1958), Schweizer Schachsportlerin
 Karin Thürig (* 1972), Schweizer Radrennfahrerin

Siehe auch:
 Dürig